

Nom commun 
La mer, grande étendue d'eau ;
une mer, ou maria, tache sombre de la surface lunaire ;

Toponyme 

 Mer, une commune française de Loir-et-Cher ;
 Mer est un composant toponymique spécifique aux Hautes-Vosges pour désigner un lac. Ailleurs (Normandie, Picardie, etc.), cet appellatif toponymique fait référence à toutes sortes de plans d'eau (mare, étang, lac) ;
 la Mer de Glace, glacier du massif du Mont-Blanc ;
 l'outre-mer, l'ensemble des terres sous souveraineté française situées hors métropole ;
 l'île de Mer, la plus orientale des îles du détroit de Torrès, qui sépare l'Australie de la Nouvelle-Guinée.

Acronyme et Sigle 

, l'acronyme de :
 la mission Mars Exploration Rover sur la planète Mars, avec :
MER-A, le robot Spirit ;
MER-B, le robot Opportunity.
 Mouvement pour la réforme européenne
 Maître d'enseignement et de recherche

Patronyme 

 Erica Mer (née en 1988), actrice américaine.
 Francis Mer (né en 1939), un industriel et homme politique français, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie de 2002 à 2004.
 Siegfried Mer (1934-2020), chanteur populaire français d'origine allemande.

Divers 
Mer, une langue papoue ;
 Le projet Mer est un système d'exploitation ; c'est un dérivé communautaire de MeeGo dont il reprend les bases (GNU/Linux, Qt, WebKit). 

Patronyme français
Acronyme
Homonymie d'acronyme